Jesús Rodríguez ist der Name folgender Personen:

* Jesús Rodríguez (Leichtathlet), venezolanischer Leichtathlet 
 Jesús Rodríguez (Schachspieler), kubanischer Schachspieler 
 Jesús Rodríguez (Fußballspieler) (* 1968), venezolanischer Fußballspieler
 Jesús Rodríguez Magro (* 1960), spanischer Radrennfahrer 
 Jesús E. Rodríguez Garzón (* 1967), kubanischer Ringer
 Jesús Gervasio Pérez Rodríguez (1936–2021), spanischer Geistlicher, Erzbischof von Sucre